Gilles Jobidon est un écrivain québécois.
Les Enquêtes Jobidon est une série télévisée policière québécoise.